Por Conway pode estar à procura de:
 Conway (Arkansas)
 Conway (Carolina do Norte)
 Conway (Carolina do Sul)
 Conway (Dacota do Norte)
 Conway (Flórida)
 Conway (Iowa)
 Conway (Missouri)
 Conway (Nova Hampshire)
 Conway (Pensilvânia)
 Conway (Washington)

Ver também
 Conway Springs

Desambiguação
Desambiguações de topônimos